Vuolus is de aanduiding van een aantal waterwegen in noord Zweden:
Vuolusrivier
Noordelijke Vuolusmeer
Zuidelijke Vuolusmeer
Kleine Vuolusmeer.

Ook:
Vuolusmeren, deze ligt niet in de omgeving van bovenstaanden, maar net als bovenstaanden binnen de gemeente Kiruna.